

Grupa A

Mecze

Polska – Grecja 
Piątek, 8 czerwca 2012
18:00 – Stadion Narodowy, Warszawa – Widzów: 56 826

Zawodnik meczu:  Robert Lewandowski

 Sędzia główny: Carlos Velasco Carballo (Hiszpania)
 Asystenci:
 Roberto Alonso Fernández (Hiszpania)
 Juan Carlos Yuste Jiménez (Hiszpania)
 Techniczny:
 Gianluca Rocchi (Włochy)
 Bramkowi:
 David Fernández Borbalán (Hiszpania)
 Carlos Clos Gómez (Hiszpania)

Rosja – Czechy 
Piątek, 8 czerwca 2012
20:45 – Stadion Miejski, Wrocław – Widzów: 40 803

Zawodnik meczu:  Ałan Dzagojew

 Sędzia główny: Howard Webb (Anglia)
 Asystenci:
 Michael Mullarkey (Irlandia)
 Peter Kirkup (Anglia)
 Techniczny:
 Manuel De Sousa (Portugalia)
 Bramkowi:
 Martin Atkinson (Anglia)
 Mark Clattenburg (Anglia)

Grecja – Czechy 
Wtorek, 12 czerwca 2012
18:00 CEST – Stadion Miejski, Wrocław – Widzów:  41 105

Zawodnik meczu:  Václav Pilař

 Sędzia główny: Stéphane Lannoy (Francja)
 Asystenci:
 Frédéric Cano (Francja)
 Michael Annonier (Francja)
 Techniczny:
 Matej Jug (Słowenia)
 Bramkowi:
 Fredy Fautrel (Francja)
 Ruddy Buquet (Francja)

Polska – Rosja 
Wtorek, 12 czerwca 2012
20:45 CEST – Stadion Narodowy, Warszawa – Widzów: 55 920

Zawodnik meczu:  Jakub Błaszczykowski

 Sędzia główny: Wolfgang Stark (Niemcy)
 Asystenci:
 Jan-Hendrik Salver (Niemcy)
 Mike Pickel (Niemcy)
 Techniczny:
 István Vad (Węgry)
 Bramkowi:
 Florian Meyer (Niemcy)
 Deniz Aytekin (Niemcy)

Czechy – Polska 

Sobota, 16 czerwca 2012
20:45 CEST – Stadion Miejski, Wrocław – Widzów: 41 480

Zawodnik meczu:  Petr Jiráček

 Sędzia główny: Craig Thomson (Szkocja)
 Asystenci:
 Alasdair Ross (Szkocja)
 Derek Rose (Szkocja)
 Techniczny:
 Fredy Fautrel (Francja)
 Bramkowi:
 William Collum (Szkocja)
 Euan Norris (Szkocja)

Grecja – Rosja 
Sobota, 16 czerwca 2012
20:45 CEST – Stadion Narodowy, Warszawa – Widzów: 55 614

Zawodnik meczu:  Giorgos Karagounis

 Sędzia główny: Jonas Eriksson (Szwecja)
 Asystenci:
 Stefan Wittberg (Szwecja)
 Mathias Klasenius (Szwecja)
 Techniczny:
 Hüseyin Göçek (Turcja)
 Bramkowi:
 Markus Strömbergsson (Szwecja)
 Stefan Johannesson (Szwecja)

Przypisy 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2012